„O Fortuna“ е средновековна латинска голиардска поема, написана в началото на XIII век, част от сборника „Кармина Бурана“. Тя е оплакване за Фортуна, неумолимата съдба, която управлява както боговете, така и хората в римската и гръцката митологии.

През 1935 – 1936 г. „O Fortuna“ е създадена по музика на немския композитор Карл Орф, като част от Fortuna Imperatrix Mundi – началното и крайното движение на неговата кантата Кармина Бурана. За първи път се изпълнява от Франкфуртската опера на 8 юни 1937 г. Изпълнението трае малко повече от две минути и половина.

Поема

Източници 

Поеми на латински език
Композиции на Карл Орф
Хорови композиции